Willibrorduskapel (Den Haag)
 Sint-Willibrorduskapel (Deurne), in de Nederlandse plaats Deurne
 Sint-Willibrorduskapel (Ezaart)
 Sint-Willibrorduskapel (Geijsteren)
 Sint-Willibrorduskapel (Gruitrode)
 Sint-Willibrorduskapel (Meldert)
 Sint-Willibrorduskapel (Obbicht)
 Sint-Willibrorduskapel (Olen)
 Sint-Willibrorduskapel (Westdoorn)

Willibrordus